Ранчо Паредес има више значења:

 Ранчо Паредес (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Паредес (Веветлан ел Чико), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику